Schweizer Cup steht für folgende Wettbewerbe:

 Schweizer Cup (Eishockey)
 Schweizer Cup (Fussball) im Männerfußball
 Schweizer Cup im Frauenfußball, siehe Liste der Schweizer Fussballcupsieger der Frauen
 Schweizer Cup (Handball, Männer)
 SHV-Grossfeld-Cup im Männerhandball
 Schweizer Cup (Handball, Frauen)
 Schweizer Cup (Unihockey)
 Schweizer Cup (Volleyball)